Маківська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Маківська сільська рада — Київська область, Рокитнянський район
 Маківська сільська рада — Сумська область, Шосткинський район
 Маківська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район